Jorg Müller (Aarau, 23 januari 1961) is een voormalig Zwitsers wielrenner.

Belangrijkste overwinningen  
1985
 Eindklassement Ronde van Romandië
 7e etappe Ronde van Zwitserland

1986
 proloog Ronde van Catalonië
 Route Adélie de Vitré

1987
 Zwitsers kampioen op de weg, profs
 6e etappe Ronde van Catalonië

1989
 Grand Prix des Amériques

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Externe link 

Zwitsers wielrenner
Zwitsers olympisch deelnemer